Slovo doupě může nést tyto významy:

 Doupě () – fiktivní sídlo rodiny Weasleyových v Harrym Potterovi
 Doupě (biologie) – chráněný příbytek zvířat
 Doupě (časopis) – český herní časopis
 Doupě (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Dračí doupě – česká fantasy hra na hrdiny
 Vlčí doupě – kódové označení pro Vůdcův hlavní stan u Kętrzyna v Polsku

Související články 
 Doupný strom
 Holub doupňák